{{DISPLAYTITLE:(166609) 2002 RF232}}

(166609) 2002 RF232 (2002 RF232, 2002 RH232, 2005 EV21) — астероїд головного поясу, відкритий 10 вересня 2002 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,211.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (166601-166700)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 2002
Головний пояс астероїдів